Ельцовка — топоним в России:

Реки 
Алтайский край
Ельцовка (приток Большой Речки) — в Троицком районе
Ельцовка (приток Калманки) — в Краснощёковском и Усть-Калманском районах
Ельцовка (приток Чумыша) — в Ельцовском районе

Кемеровская область
Ельцовка (приток Сосновки)

Кировская область
Ельцовка (приток Вонданки) — в Даровском районе
Ельцовка (приток Чёрной) — в Нагорском районе

Красноярский край
Ельцовка (приток Подкаменной Тунгуски)

Новосибирская область
Ельцовка (приток Иксы) — в Болотнинском районе
Ельцовка (приток Пороса) — в Мошковском районе
Ельцовка (верхний приток Оби) — в Ордынском районе ()
Ельцовка (средний приток Оби) — в Ордынском районе
Ельцовка (нижний приток Оби) — в Новосибирске
Ельцовка 1-я — в Новосибирске
Ельцовка 2-я — в Новосибирске

Томская область
Ельцовка (приток Каршана) — в Колпашевском районе
Ельцовка (приток Минолги)
Ельцовка (приток Пёноровки) — в Каргасокском районе
Ельцовка (приток Сангильки) — в Каргасокском районе
Ельцовка (нижний приток Тыма) — в Каргасокском районе
Ельцовка (верхний приток Тыма) — в Каргасокском районе

Населённые пункты 
 Ельцовка — село в Ельцовском районе Алтайского края.
 Ельцовка — село в Троицком районе Алтайского края.
 Ельцовка — село в Усть-Калманском районе Алтайского края.
 Ельцовка — село в Шипуновском районе Алтайского края.

Другое
 Ельцовка — аэродром в Новосибирске.